95 rok naszej ery
 95 rok przed naszą erą
 95 liczba naturalna
 95 jest liczbą atomową pierwiastka ameryku
 linia kolejowa nr 95
 astronomia
 galaktyka NGC 95
 Messier 95
 planetoida (95) Arethusa
 misja promu kosmicznego STS-95
 FIFA Soccer 95 (gra)
 Sonet 95 Williama Szekspira
 A95 (autostrada w Niemczech)
 Saab 95 (samochód)
 95 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej